Микафунгин (), ранее известный как FK-463, — противогрибковый препарат группы эхинокандинов, разработанный компанией Fujisawa Healthcare, Inc. (которая в 2005 году вошла в состав Astellas Pharma) под торговой маркой Микамин (). Микафунгин вводят внутривенно. Препарат получил окончательное одобрение от FDA 16 марта 2005 года, в Европейском Союзе  он был одобрен 25 апреля 2008 года.

Показания 
Микафунгин показан для лечения кандидемии, острого диссеминированного кандидоза, кандидозных перитонита, абсцессов и эзофагита. С 23 января 2008 года, микафунгин был одобрен для профилактики кандидозных инфекций у пациентов, перенесших трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК).

Микафунгин неконкурентно ингибирует синтез 1,3-β-D-глюкана, важного компонента клеточной стенки грибов, который отсутствует в клетках млекопитающих. Это приводит к осмотической неустойчивости и клеточному лизису.

Противопоказания 
Известная гиперчувствительность к микафунгину или любому другому продукту его метаболизма является противопоказанием к использованию препарата.

Дозировка 
Для лечения кандидемии, острого диссеминированного кандидоза, кандидозного перитонита и абсцессов дозировка микафунгина составляет 100 мг один раз в день. Для лечения кандидозного эзофагита дозировка составляет 150 мг один раз в день. Для профилактики кандидозной инфекции у реципиентов ТГСК, дозировка составляет 50 мг один раз в день.

Метаболизм микафунгина происходит в печени, так как молекулы препарата является субстратом для печёночного фермента CYP3A4. Следует принимать меры предосторожности в отношении дозирования, так как микафунгин подавляет свой собственный клиренс с помощью слабого ингибирования CYP3A4.

Лекарственные формы 
Микафунгин — естественный противогрибковый продукт, получаемый из грибов Coleophoma empetri, которые синтезируют и выделяют во внешнюю среду это вещество с целью подавления окружающей микофлоры, конкурируя с ней за питательную среду.

 Микамин 50 мг для внутривенного введения (производитель «Астеллас»)
 Микамин 100 мг для внутривенного введения (производитель «Астеллас»)
Названия брендов за пределами США могут отличаться.

В России 
С 1 марта 2015 г. микафунгин включён в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, утверждаемый распоряжением Правительства Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Mycamine website, run by Astellas Pharma US
 Mycamine Prescribing Information
 

Противогрибковые средства
Лекарственные средства по алфавиту
Перечень ЖНВЛП